Jrengik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jrengik, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Jrengik, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar